North Wiltshire steht für:

 North Wiltshire, britischer Verwaltungsbezirk
 North Wiltshire (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 North Wiltshire (Prince Edward Island), Ort in Kanada